Tosos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tosos (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Tosos (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar